Imię i nazwisko Juan Morales nosili lub noszą m.in.:
 Juan Morales  – honduraski polityk, członek Rady Ministrów w latach 40. XIX wieku
 Juan Morales (1909–?) – meksykański lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1932
 Juan Morales (ur. 1948) – kubański lekkoatleta, płotkarz,  olimpijczyk z 1968 i 1972
 Juan Morales (ur. 1949) – kolumbijski kolarz, olimpijczyk z 1972
 Juan Vicente Morales (ur. 1956) – urugwajski piłkarz
 Juan Manuel Morales (ur. 1988) – urugwajski piłkarz
 Juan Gustavo Morales (ur. 1989) – peruwiański piłkarz